Fission bruges om noget, der adskilles:

 Fission – betegner i fysik at en atomkerne spaltes
 Fission (erhvervsliv) – betegner at et samarbejde mellem virksomheder eller dele af en virksomhed ophører